Polska Liga Koszykówki 1968/1969 – 35. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w męskiej koszykówce w Polsce. Obrońcą tytułu mistrza Polski była Wisła Kraków, który zwyciężył w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1967/1968. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 12 zespołów.

W decydującym meczu sezonu Legia Warszawa pokonała Wybrzeże Gdańsk 79:77, a na dwie sekundy przed końcem czasu gry zwycięskie punkty zdobył Andrzej Pstrokoński.

Tabela 

Do ligi awansowały: Baildon Katowice i Spójnia Gdańsk.

Czołówka strzelców 
 Bohdan Likszo (Wisła Kraków) - 576
 Mieczysław Łopatka (Śląsk Wrocław) - 576
 Andrzej Nowak (Polonia Warszawa) - 442
 Maciej Chojnacki (Lech Poznań) - 441
 Wiesław Langiewicz (Wisła Kraków) - 440
 Andrzej Chmarzyński (AZS Toruń) - 431
 Edward Jurkiewicz (Legia Warszawa) - 396
 Andrzej Kaczmarow (ŁKS Łódź) - 377
 Zygmunt Wysocki (Wybrzeże Gdańsk) - 372
 Andrzej Kasprzak (Lublinianka Lublin) - 362

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1968/1969

Polska Liga Koszykówki
1968 w koszykówce
1969 w koszykówce
1968 w polskim sporcie
1969 w polskim sporcie